Куре — місто у префектурі Хіросіма, Японія.
 Куре — атол у Тихому океані, складова Гавайських островів.
 Куре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна